Louder ist der Familienname folgender Personen:
 Jeff Louder (* 1977), US-amerikanischer Radrennfahrer

Louder steht zudem für folgende

Musikalben:
 Louder, Album von LA Symphony
 Louder (Album), ein Album von Lea Michele

Lieder:
 Louder (Lied), Lied von DJ Fresh
 Louder, Lied der britischen Girlband Parade
 Louder, Lied von Charice (Jake Zyrus)

Siehe auch:

 Lauder